Louis Corman (1901-1995), metge psiquiatre i psicòleg francès conegut per ser el creador de la morfopsicologia, disciplina que estudia la correlació entre els trets facials i els trets del caràcter
 Roger Corman (Detroit, Michigan, 1926), productor i director de cinema de culte nord-americà